Ла Соледад, Гранха има више значења:

 Ла Соледад, Гранха (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Соледад, Гранха (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Соледад, Гранха (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику